W Polsce: 

 Zaborowo – dzielnica Leszna w woj. wielkopolskim
 Zaborowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno 
 Zaborowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Zaborowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo 
 Zaborowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo 
 Zaborowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Zaborowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo 
 Zaborowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny 
 Zaborowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo 
 Zaborowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda
 Zaborowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek 
 Zaborowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin 
 Zaborowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski

Zobacz też: Zaborów